La maschera, opéra composé en 1854 par  ;
 La maschera dell'amore, film muet italien d'Ivo Illuminati sorti en 1916 ;
 La maschera, film italien de Fiorella Infascelli sorti en 1988 ;
 , groupe musical italien fondé en 2013.

Voir aussi